Osprey (от  — скопа) — наименование следующих объектов:

Техника 
 Bell V-22 Osprey — конвертоплан разработки США.
 Osprey — квантовый процессор разработки фирмы IBM.

Географические названия 
 Оспри () — город в штате Флорида, США.

Компании 
 Osprey Publishing — книжное издательство в Великобритании, специализирующееся на военной литературе.
  — новостное агентство в Канаде.
  — фирма-производитель сумок и туристического снаряжения.

Спорт 
 Оспрейз () — регбийная команда в Уэльсе.

Персоны 

 Оспрей, Уилл (род. 1993) — английский рестлер.